«Строшек» () — кинофильм немецкого режиссёра Вернера Херцога. Премьера в ФРГ состоялась в январе 1977 года. Одна из самых пронзительных картин режиссёра, «Строшек» представляет собой трагическую притчу об «обществе потребления», равнодушно исторгающем из себя всё неординарное и перемалывающем судьбы «маленьких людей».

Сюжет 

Западный Берлин, середина 1970-х годов. Главный герой Бруно Строшек, уличный музыкант, недавно освободившийся из тюремного заключения и явно страдающий психическим расстройством, пытается начать жить сначала. Вместе со своим соседом, эксцентричным стариком Шайцем, и страдающей от притеснений сутенёра проституткой Эвой он отправляется в Америку (штат Висконсин). Однако жизнь на «земле обетованной» оказывается столь же безрадостной, что и на родине. Герои не в состоянии оплатить своё жильё. Эва возвращается к привычному ремеслу. Бруно и Шайц предпринимают жалкую попытку ограбить магазин, в результате чего старика арестовывают. Бруно, отчаявшись, едет куда глаза глядят и оказывается в резервации индейцев чероки (штат Северная Каролина). Он оставляет свой убогий автомобиль, повернув руль так, что машина долго-долго крутится по площади; садится на фуникулёр и теперь уже сам крутится на нём, как белка в колесе, а потом кончает с собой выстрелом из ружья.

Работа над фильмом 
Сценарий фильма был написан за несколько дней в расчёте на исполнителя главной роли, непрофессионального актёра Бруно С. и с использованием ряда фактов его биографии. Таким образом, фильм отчасти тяготеет к документальному. Как вспоминает Херцог, он пообещал Бруно, что снимет его в главной роли в фильме «Войцек» по пьесе Бюхнера. После того, как он объявил Бруно, что в фильме будет сниматься другой актёр, Бруно был настолько растерян и разочарован, что Херцог пообещал, что через два дня пришлёт ему сценарий нового фильма, в котором он будет сниматься, и что даже название его будет напоминать «Войцека». Он сдержал своё обещание, и считает этот написанный в спешке сценарий одной из лучших своих работ.

Награды 
Лента получила специальный приз жюри кинофестиваля в Таормине и премию Немецкой ассоциации кинокритиков за лучший фильм, а также номинировалась на премию Deutscher Filmpreis за лучшую женскую роль (Эва Маттес).

Факты 
 Именно этот фильм смотрел перед самоубийством лидер группы Joy Division Иэн Кёртис.
 Во франкоязычных странах шёл под названием «Баллада о Бруно» (La Ballade de Bruno).

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы ФРГ
Проституция в фильмах
Фильмы на немецком языке
Фильмы на английском языке